Arévalo puede referirse a:

Geografía
 Arévalo, población de Nicaragua.

España 
Arévalo, localidad y municipio pertenecientes a la provincia de Ávila, comunidad autónoma de Castilla y León.
Arévalo de la Sierra, población de la provincia de Soria, comunidad autónoma de Castilla y León.

Filipinas 
La Villa Rica de Arévalo, distrito de la ciudad de Iloílo  en las Bisayas occidentales (Región VI).

México 
Arévalo, población de México.

Uruguay 
Arévalo, localidad del departamento de Cerro Largo.

Personas 
Francisco Rodríguez Iglesias (1947-), más conocido como Arévalo, un humorista español.
Daniel Sánchez Arévalo (1970-), un guionista, director de cine y productor español.
Raúl Arévalo (1979-), un actor español de cine, teatro y televisión.
Juan José Arévalo (1904-1990), presidente reformador de Guatemala.